Де Торби () — фамилия морганатической семьи великого князя Михаила Михайловича от Софии фон Меренберг. Бракосочетание состоялось в 1891 году.  Софья Николаевна получила от Адольфа Нассау, великого герцога Люксембурга, для себя и потомства титул графов Торби. Его придумал сам Михаил Михайлович в память о деревне  в боржомском имении отца, великого князя Михаила Николаевича. 17 Августа 1901 года император Николай II именным указом дал соизволение на брак и предоставил право Софии Николаевне именоваться носимым титулом графини Торби.

Обладатели фамилии 
 графиня София (Николаевна) фон Меренберг (1868—1927; в замужестве — графиня де Торби)
 графиня Анастасия Михайловна де Торби (1892—1977) — старшая дочь великого князя Михаила Михайловича и его морганатической супруги графини Софии фон Меренберг
 графиня Надежда Михайловна де Торби (1896—1963) — вторая дочь великого князя Михаила Михайловича и Софии фон Меренберг
 граф Михаил Михайлович де Торби (1898—1959) — сын великого князя Михаила Михайловича и Софии фон Меренберг

 
Статьи о дворянских родах без изображения герба